Євзеров Володимир Едуардович (* 1954) — російський композитор і співак, заслужений артист Російської Федерації.
 Євзнеров Ісаак Данилович — доктор технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.

Примітки